Cinamomo é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Do género Cinnamomum (das lauráceas);
A árvore cujo nome científico é Melia azedarach.

Desambiguação